Kızılırmak peut désigner :
 Kızılırmak un fleuve de Turquie connu aussi sous le nom de Halys.
 Kızılırmak une ville et un district de la province de Çankırı en Turquie